Гален Рупп  (, 8 травня 1986) — американський легкоатлет, олімпійський медаліст.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

Бігуни на довгі дистанції США
Срібні олімпійські медалісти США
Бронзові олімпійські медалісти США
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2012
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2016
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2008
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2012
Марафонці на літніх Олімпійських іграх 2016
Чемпіони США з легкої атлетики
Спортсмени з Орегону
Уродженці Портленду